Regno Unito
 Topsham – sobborgo di Exeter, Devon
 Stati Uniti d'America
 Topsham – città della Contea di Sagadahoc, Maine
 Topsham – città della Contea di Orange, Vermont